Puebla de Lillo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de León och regionen Kastilien och Leon, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Puebla de Lillo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Puebla de Lillo är huvudsakligen kuperad. Puebla de Lillo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Puebla de Lillo. Runt Puebla de Lillo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Boñar,  km söder om Puebla de Lillo. Omgivningarna runt Puebla de Lillo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kastilien och Leon